Куртин (, ) — французская и английская фамилия. Известные носители:

 Куртин, Анри (1930—2021) — французский дзюдоист.
 Куртин, Робина (род. 1944) — австралийская буддийская монахиня и правозащитница

См. также